Jamie Murray e Neal Skupski erano i detentori del titolo ma hanno scelto di prendere parte al torneo di San Diego con compagni diversi.

In finale Jonny O'Mara e Ken Skupski hanno sconfitto Oliver Marach e Philipp Oswald con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Henri Kontinen /  Ben McLachlan (primo turno) 
  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (quarti di finale)

  Oliver Marach /  Philipp Oswald (finale) 
  Luke Saville /  John-Patrick Smith (quarti di finale)

Wildcard 

  Adrian Andreev /  Alexandar Lazarov (primo turno)

  Alexander Donski /  Dimitar Kuzmanov (primo turno)

Alternate 

  Plamen Milushev /  Radoslav Shandarov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

 

Sofia Open 2021